Die Thalgo Australian Women’s Hardcourt 1998 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 1998. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III fand vom 2. bis 10. Januar 1998 in Gold Coast im Ortsteil Hope Island statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 Logo aus dem der Name des Turniers hervorgeht

WTA Tour 1998
1998